Kubung (Botswana), een dorp in het district Kweneng in Botswana
 Kubung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Solok in de provincie West-Sumatra